Paris Masters 2021 este un turneu profesionist de tenis care se joacă la Paris, pe terenuri cu suprafață dură, în perioada 1–7 noiembrie 2021. Acesta este al 8-lea și ultimul ATP Masters 1000 al sezonului.

Simplu

Tablou final

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Dublu

Tablou final

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Note

Legături externe
 
 ATP tournament profile

2021
2021 în tenis
2021 în Franța
ATP Tour 2021